Золота медаль «За високі досягнення у навчанні» (СРСР, Україна, Росія)
 Золота медаль Конгресу (США)
 Золота медаль Королівського астрономічного товариства (Велика Британія)
 Велика золота медаль за дослідження (Франція)
 Велика золота медаль імені М. В. Ломоносова (СРСР, Росія)
 Золота медаль газети «Свенска даґбладет» (Швеція)
 Золота медаль імені В. І. Вернадського Національної академії наук України (Україна)
 Міжнародна Золота медаль ЮНЕСКО імені Альберта Ейнштейна (ЮНЕСКО)
 Золота медаль імені М. І. Туган-Барановського (Україна)

Медалі
Медалі